LHC () – Wielki Zderzacz Hadronów
 LHC () – Kompleksy zbierające światło